

Persone 
Antonia Hodgson (1971) scrittrice britannica
Brian Houghton Hodgson (1800-1894) etnologo, naturalista e impiegato statale inglese
Charlie Hodgson (1980) rugbista a 15 britannico
Chris Hodgson (1987) pilota motociclistico inglese ex-crossista
David Hodgson (1960) ex calciatore e allenatore di calcio inglese
Frances Hodgson Burnett (1849-1924) commediografa e scrittrice inglese
Julian Hodgson (1963) scacchista britannico
Neil Hodgson (1973) pilota motociclistico inglese
Roger Hodgson (1950) musicista e cantante britannico
Roy Hodgson (1947) allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
William Hope Hodgson (1877-1918) scrittore britannico

Altro 
 2888 Hodgson asteroide